Бло́ссом () может означать следующее:

Персоналии 
 Блоссом, Блейк (род. 2000) — американская порноактриса.
 Блоссом Рок (1895—1978) — американская актриса.
 Блоссом, Робертс (1924—2011) — американский актёр и поэт.

Топонимы 
 Блоссом — мыс на острове Врангеля.
 Блоссом — мыс на Аляске.

Художественные произведения

Фильмы 
 «Блоссом» — американский комедийный телевизионный сериал, снятый в 1990 году.

Персонажи 
 Блоссом — героиня американо-китайского мультсериала «Приключения полевого мышонка», снятого в 1996 году.
 Мистер Блоссом — персонаж британского мультсериала «Камень сновидений», снятого в 1990 году.